Атлантичні Піренеї — назва західного гірського масиву Піренеїв.
 Атлантичні Піренеї () — департамент на західному півдні Франції.